Brok peut désigner :

Patronymie
 Elmar Brok (1946- ) est député européen CDU allemand. 
 Piotr Brok (1805-1875) était un homme politique russe

Toponymie
en Pologne:
dans la Voïvodie de Mazovie
 Brok est une gmina mixte 
 Brok est une ville, chef-lieu de la gmina de même nom